Кастелланета Деніел Луї (Деніел Луї «Ден» Кастелланета) — американський голосовий актор, кіноактор і комік, лауреат премії «Еммі».
 Кастелланета () — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія,  провінція Таранто.